I Campionati del mondo di triathlon del 1995 (VII edizione) si sono tenuti a Cancún, Messico in data 12 novembre 1995.

Tra gli uomini ha vinto il britannico Simon Lessing, mentre la gara femminile è andata per la seconda volta alla statunitense Karen Smyers. Per entrambi si è trattata della seconda vittoria della rassegna iridata.

La gara junior ha visto trionfare l'australiano Chris Hill e la danese Marie Overbye.

Risultati

Élite uomini

Élite donne

Junior uomini

Junior donne

Note

Voci correlate
Campionati mondiali di triathlon
Campionati europei di triathlon
Campionati europei di triathlon del 1995
Giochi panamericani di triathlon del 1995

Triathlon nel 1995
Campionati mondiali di triathlon
Competizioni sportive a Cancún